Set It Off bezeichnet

 Set It Off (Band), US-amerikanische Pop/Rock-Band
 Set It Off (Film), US-amerikanischer Spielfilm von 1996
 Set It Off (Lied), Lied von Timomatic aus dem Jahr 2011